Малиналько () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Население — 20 157 человек.

История 
Город основан в 1826 году.

Ссылки 

Муниципалитеты Мехико